Таби има више значења:

 Таби (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Таби (Сотута), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику